«Sound of The Underground» — перший студійний альбом британського гурту «Girls Aloud». Випущений у 2003 році.

Списки композицій і форматів

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Girls Aloud
Дебютні альбоми 2003
Травень 2003